

1990

1991

1992

Fotnot

I Izvestijaturneringen 1992 deltog 2 ryska landslag. Sverige förlorade mot både Ryssland B den 17 december och bronsmatchen mot Ryssland A den 21 december.

1993

Fotnot

I Izvestijaturneringen 1993 deltog 2 ryska landslag. Sverige mötte Ryssland B den 20 december.

1994

1995

Fotnot

1995 avgjordeas den finländska hockeyturnering Karjala Cup för första gången, under samma dagar som den klassiska ryska hockeyturneringen Izvestijaturneringen. Sverige var med ett landslag i Helsingfors och ett i Moskva.

1996

1997

1998

1999

Källor

Fotnoter

1990-talet
1990-talets sportår